9-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Хельсинки, Вантаа, Турку и Эспоо с 23 декабря 1984 года по 1 января 1985 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная Чехословакии. Бронзовые медали достались сборной СССР.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Крэйг Биллингтон
 Защитник:  Веса Сало
 Нападающий:  Михал Пивонька

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Тимо Легконен
 Защитники:  Бобби Доллас —  Михаил Татаринов
 Нападающие:  Микко Мякеля —  Михал Пивонька —  Эса Тикканен

Группа B 
Матчи состоялись 15 — 24 марта в Саппоро (Япония).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1986.  выбыла в группу С.

Группа C 
Матчи состоялись 22 — 27 февраля в (Бельгии).
Итоговая таблица и результаты

'', заняв 1 место в группе С, вышла в группу B. 
A. В таблице указана сборная Дании, в то время как на сайте passionhockey.com указана сборная Нидерландов, которая выступала вне конкурса.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1984 год в хоккее
1985 год в хоккее
Декабрь 1984 года
Январь 1985 года
Спорт в Финляндии в 1984 году
Спорт в Финляндии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Турку
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Вантаа
Международные спортивные соревнования в Эспоо
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии